La Blue Galaxy è una nave traghetto appartenente alla compagnia di navigazione greca Blue Star Ferries. Di costruzione giapponese, aveva in precedenza prestato servizio per la Anek Lines dal 2000 al 2014, con il nome di Lefka Ori.

Servizio 

Varata nel 1991 in Giappone con il nome di Hercules, fu utilizzata insieme alla gemella Hermes su collegamenti tra Iwanai, Muroran e Naoetsu. Nel 1999 fu venduta, sempre in coppia con la gemella, alla greca Anek Lines, che la sottopose a lavori di ristrutturazione nei cantieri Perama. Inizialmente rinominata Kriti V, fu ribattezzata Lefka Ori (dal nome di un massiccio montuoso dell'isola di Creta) prima dell'entrata in servizio, avvenuta nell'estate del 2000. Fu immessa da Anek Lines su un collegamento tra Trieste, Igoumenitsa, Corfù e Patrasso insieme alla gemella Sophokles V. fino al 2005, quando lo scalo italiano passò a Venezia.

Il traghetto fu impiegato stabilmente da Anek Lines su questa rotta fino al febbraio 2012, con l'eccezione di un breve noleggio, a fine stagione 2007, alla algerina CNAN. In seguito, anche a causa della grave crisi economica greca, la nave e la gemella furono poste in disarmo e noleggiate ad una compagnia sudcoreana, arrivando in estremo Oriente in estate. Fecero ritorno in Grecia a fine 2013.

Nell'agosto 2014 fu venduta alla Hellas 2 Leasing Maritime Co insieme alla gemella, per un totale di 21 milioni di Euro Nel 2015 la nave fu rinominata Blue Galaxy e noleggiata alla Blue Star Ferries, entrando in servizio nei collegamenti da e per Creta dopo essere stata sottoposta a dei lavori di ristrutturazione.

Navi gemelle 

Kydon
Sun Flower Furano

Note

Altri progetti 

Traghetti della Anek Lines